Suco steht für:
 Suco, administrative Einheit in Osttimor, siehe Verwaltungsgliederung Osttimors #Suco
 Suco (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien

Suco ist der Familienname folgender Personen:
 Sarah Suco (* 1981), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Succo
 Sukow (Begriffsklärung)
 Succow
 Suckow (Begriffsklärung)